Jim Fitzpatrick, Amerikaans acteur
 Jim Fitzpatrick (graficus), Iers kunstenaar